Fragmente der griechischen Historiker, col·lecció de textos d'historiadors grecs
 Jerarquia de creixement ràpid (del seu nom en anglès Fast-Growing Hierarchy), família de funcions matemàtiques de creixement ràpid usada en complexitat computacional
 Fgh també és l'abreviatura de la ferrighoseïta, mineral de la classe dels silicats